Neder-Betuwe (gemeente), gemeente in Gelderland en de streek Neder-Betuwe
Neder-Betuwe (streek), streek in Gelderland